За Родину!:
 За Родину! — боевой клич.
 За Родину — распространённое название партизанских отрядов, действовавших на оккупированной территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны.
 За Родину (опергруппа НКГБ УССР)
 «За Родину!» — именные наименования броневых поездов в ВС СССР.
 За Родину — посёлок сельского типа в Темрюкском районе Краснодарского края на берегу Азовского моря.
 «За Родину!» — избирательный блок, участвовавший в выборах в Госдуму России в 1995 году.
 «За родину» — газета на русском языке, издававшаяся немецкими оккупационными властями на занятой территории СССР.
 За Родину — газета НТС.
  — румынский фильм 1978 года, режиссёр — Серджиу Николаеску.

См. также 
 За Родину, за Сталина! — боевой клич отдельных военнослужащих в Красной Армии и на флоте, во время Великой Отечественной войны.
 «Союз молодёжи «За Родину!»» — российская левоцентристская молодёжная организация 2004—2007 годов.